SaskTel Northern Men’s Playdown – eliminacje strefy północnej do Mistrzostw Saskatchewanu 2008, do fazy prowincjonalnej awansowało 5 drużyn. Turniej rozgrywany potrójnym systemem pucharowym w dniach 17 – 20 stycznia 2008, w Martensville.



Drużyny

Wyniki

Runda A

Runda B

W 11. endzie ostatni kamień Shymko był wypuszczony za mocno i nie zatrzymał się w domu, a kamień Vereschagina był za lekki i zatrzymał się przed polem punktowym.

Runda C

Zobacz też 
 Tim Hortons Brier 2008 - mistrzostwa Kanady
 SaskTel Provincial Men’s Tankard 2008 - rozgrywki prowincjonalne
 SaskTel Southern Men’s Playdown 2008 - eliminacje w strefie południowej

Linki zewnętrzne 
Wyniki zawodów

2008, Northern
2008 w curlingu